Municipio de Meigs puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Meigs (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Meigs (condado de Muskingum, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Muskingum.